

Sigle 
 Michael Joseph Jackson – cantante statunitense
 Michael Jeffrey Jordan – cestista statunitense

Codici 
 MJJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moki (Papua Nuova Guinea)
 mjj – codice ISO 639-3 della lingua mawak